Dicte – altro nome del genere di lepidotteri Adela
 Dicte – cantante danese
 Dicte – serie televisiva danese